Killian Mottet, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au sein du mouvement junior du HC Fribourg-Gottéron, Killian Mottet fait ses débuts avec la première équipe lors de la saison 2009-2010. Cette même saison, ainsi que la suivante, l'attaquant est prêté au HC Sierre-Anniviers. Il passe la saison 2011-2012 au Lausanne HC, avant d'être engagé par le HC Ajoie une année plus tard, tout en étant prêté à son club formateur. En 2013-2014, sous contrat à Fribourg, il joue 7 matchs en prêt au HC Ajoie. Ce sont ses derniers matchs sous un autre maillot. En janvier 2015, il prolonge son contrat d'une saison, puis de deux en novembre de la même année. Rebelote en 2018, avec une prolongation de deux saisons en janvier, puis trois en novembre, soit jusqu'au terme de la saison 2022-2023.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || 25 || 9 || 8 || 17 || 14 || 2 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || 34 || 32 || 35 || 67 || 56 || 13 || 5 || 6 || 11 || 22
|-
| rowspan =3 | 2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || 31 || 24 || 35 || 59 || 98 || 4 || 4 || 5 || 9 || 16
|-
|  HC Fribourg-Gottéron || LNA || 18 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|  HC Sierre || LNB || 9 || 1 || 1 || 2 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan =2 |  2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || 7 || 7 || 8 || 15 || 10 || 9 || 12 || 13 || 25 || 39
|-
|  HC Sierre || LNB || 45 || 14 || 15 || 29 || 42 || 3 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 2011-2012 || Lausanne HC || LNB || 43 || 7 || 8 || 15 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan =2 |  2012-2013 || HC Ajoie || LNB || 50 || 28 || 32 || 60 || 50 || 12 || 2 || 5 || 7 || 18
|-
|  HC Fribourg-Gottéron || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan =2 |  2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 49 || 10 || 14 || 24 || 20 || 9 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
|  HC Ajoie || LNB || 7 || 2 || 6 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||50||12||10||22||45||6||1||0||1||2
|-
| 2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||50 || 12|| 18|| 30||62 ||4 ||1 ||0 ||1 ||14 
|-
| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||50 ||9 ||15 ||24 || 34|| 11||1 ||2 ||3 || 12
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 49|| 13|| 15|| 28|| 18|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2018-2019 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50||11 ||20 || 31|| 28|| 6||1 ||2 ||3 || 0
|-
| 2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||41 ||15 || 15|| 30|| 8||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50|| 23|| 25|| 48|| 34|| 5|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||49 ||18 || 25|| 43|| 24||9 || 5 || 5 || 10 || 12
|-
| 2022-2023|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || | || || || ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1991
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Ajoie
Sportif fribourgeois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022